Bodarna (Gagnef), een plaats in de Zweedse gemeente Gagnef.
 Bodarna (Uppsala), een plaats in de Zweedse gemeente Uppsala.